Девять месяцев:
 Девять месяцев (фильм, 1976) — венгерская драма 1976 года, режиссёр Марта Месарош.
 Девять месяцев (фильм, 1994) — французская комедия 1994 года, режиссёр Патрик Брауде.
 Девять месяцев (фильм, 1995) — американская романтическая комедия 1995 года, режиссёр Крис Коламбус.
 Девять месяцев (фильм, 2010) — испанская комедия 2010 года, режиссёр Мигель Перелло.
 Девять месяцев (фильм, 2012) — французская мелодрама 2012 года, режиссёр Костя Пети.
 Девять месяцев (телесериал) — российский телесериал 2006 года.